Bantal (Asembagus)
 Bantal (Bancak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing